Hans Eriksson i olika stavningsvarianter kan syfta på:

 Hans Eriksson (målare), 1500-talet
 Hans Eriksson (dekorationsmålare), 1500-talet
 Hans Eriksson (Ulfsparre) (1552–1616), riksråd
 Hans Ericson (1868–1945), amiral och sjöminister
 Hans Eriksson (friidrottare) (1903–1997), sprinter kring år 1930
 Hasse Eriksson (1927–1978), jazzpianist och far till artisten Orup
 Hans Ericson (1928–1987), fackföreningsman
 Hans Eriksson (ishockeyspelare) (1932–1971), svensk mästare med Brynäs IF 1964 och världsmästare 1957
 Hans Eriksson (handbollsspelare) (1943–1988), landslagsspelare
 Hans Eriksson (militär) (född 1956), militär
 Backa Hans Eriksson (född 1952), musiker
 Hans Eriksson (skådespelare)